Безборо́дов (женская форма — Безборо́дова) — русская фамилия.

Известные носители 
 Безбородов, Александр Борисович (род. 1954) — советский, российский историк.
 Безбородов, Алексей Михайлович (1924—2018) — советский, российский микробиолог, биохимик.
 Безбородов, Анатолий Антонович (1932—2012) — директор Омского НИИ приборостроения.
 Безбородов, Василий Петрович (1917—2003) — танкист, Герой Советского Союза (1945).
 Безбородов, Виталий Георгиевич (1927—2012) — капитан 1 ранга, лауреат Государственной премии СССР.
 Безбородов, Владислав Юрьевич (род. 1973) — российский футболист и футбольный арбитр.
 Безбородов, Константин Александрович (род. 1978) — российский хоккеист, тренер.
 
 
 Безбородов, Сергей Константинович (1903—1937) — советский писатель.
 Безбородов, Фёдор Андреевич (1927-?) — Герой Соц. Труда.

